Мировая группа — самая высокая ступень Кубка Федерации. В ней принимают участие сборные России, Италии, Франции, США, Израиля, Испании, Китая и Германии, которые посеяны следующим образом:
  Сборная России
  Сборная Италии
  Сборная Франции
  Сборная США

Сборные, проигравшие в четвертьфиналах, попадают в плей-офф Мировой группы; там они поборются с командами из Мировой группы II за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Сетка

Четвертьфиналы

Израиль — Россия

США — Германия

Китай — Франция

Италия — Испания

Полуфиналы

Россия — США

Китай — Испания

Финал

Испания — Россия

См. также 
 Кубок Дэвиса 2008. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа